Wimbledon 2017 – kwalifikacje gry podwójnej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów deblowych mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 26–30 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani 
  Sander Arends /  Peng Hsien-yin
  Ilija Bozoljac /  Flavio Cipolla
  Dino Marcan /  Tristan-Samuel Weissborn
  Ariel Behar /  Alaksandr Bury

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2017
Wimbledon – kwalifikacje gry podwójnej mężczyzn